Илья Панкратьевич Полишко (, село Андреевка, теперь Кегичевского района Харьковской области — Дата Смерти 1992, село Красное, Тарутинский район, Одесской области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, свиновод-механизатор совхоза «Красный» Тарутинского района Одесской области. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва. Герой Социалистического Труда (28.02.1962).

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1930 году колхозником.

В 1944—1959 годах — рабочий, а потом бригадир животноводческих ферм совхозов «Париж» («Первомайский») Арцизского района и «Красный» Тарутинского района Измаильской (с 1954 г. — Одесской области.

С 1959 года — свиновод совхоза «Красный» села Красное Тарутинского района Одесской области.

Мастер большегруппового откорма свиней, ударник коммунистического труда. Механизировал трудоемкие процессы на свиноферме, что позволило достичь значительных результатов в откорме свиней. В 1961 году с двух механизированных откормочных пунктов, закрепленных за Ильей Полишко, совхоз сдал государству 4200 свиней общим весом более четырёх тысяч центнеров. Себестоимость центнера свинины не превышала 26 рублей.

Член КПСС с 1961 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (28.02.1962)
 орден Ленина (28.02.1962)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Черноморская коммуна» (Одесса) — февраль 1963 года.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Родившиеся в Кегичёвском районе
Страницы с непроверенными переводами